

Населені пункти та їхні частини
 Плуди — село в гміні Тшебешув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Плуди — село в гміні Радинь-Підляський Радинського повіту Люблінського воєводства
 Плуди — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Плуди — частина села Тальчин у гміні Коцьк Любартівського повіту Люблінського воєводства

Примітки